El término Vinogradni ,  puede referirse a:

Vinogradni (Anapa, Krasnodar), localidad del ókrug urbano de la ciudad-balneario de Anapa del krai de Krasnodar, en Rusia.
Vinogradni (Krymsk, Krasnodar), localidad del raión de Krymsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Vinogradni (Temriuk, Krasnodar), localidad del raión de Temriuk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Vinogradni (Bélaya Kalitvá, Rostov), localidad del raión de Bélaya Kalitvá del óblast de Rostov, en Rusia.
Vinogradni (Volgodonsk, Rostov), localidad del raión de Volgodonsk del óblast de Rostov, en Rusia.
Vinogradni (Stávropol), localidad del krai de Stávropol, en Rusia.

Vinogradni (Lugansk), localidad del óblast de Lugansk, en Ucrania.
Vinogradni (Crimea), localidad de la república autónoma de Crimea, en Ucrania.